Church Rock steht für:

 Church Rock (Utah), Sandsteinfelsen in Utah, Vereinigte Staaten
 Church Rock (New Mexico), Ortschaft in McKinley County, New Mexico, Vereinigte Staaten
 Church Rock (Heard), Klippe vor der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Church Rock (Kalifornien)
 Church Rock (Barnstable County, Massachusetts)
 Church Rock (Bristol County, Massachusetts)